Cleary kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Cleary,

USA 

 Cleary (ort), Mississippi, Rankin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar